{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Western & Southern Financial Group Masters 
 | rok = 2010 
 | datum=16. - 22. srpna 2010
| ročník=109.
| místo=Cincinnati
| povrch=Tvrdý
| rozpočet=3 000 000 $
| web=Oficiální web
| champms= Roger Federer
| champmd=  Bob Bryan /  Mike Bryan
}}

Tenisový turnaj na okruhu ATP Western & Southern Financial Group Masters 2010 se konal ve dnech 16. - 22. srpna v americkém Cincinnati venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 3 000 000 USD.

Roger Federer se stal prvním hráčem od Agassiho vítězství v roce 1996, který titul obhájil. Ve finále zdolal Američana Mardy Fishe po boji 6–7(5), 7–6(1), 6–4. Jedná se o jeho čtvrtý triumf, když předešlé zaznamenal v letech 2005, 2007 a 2009. Dosáhl tak 17. výhry na turnajích kategorie Masters, čímž se posunul na druhé místo k Agassimu, na prvního Nadala ztrácí jedno vítězství. 63. titulem ve dvouhře se na okruhu ATP vyrovnal Björnu Borgovi.

 Dvouhra 
 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Rafael Nadal (čtvrtfinále)
  Novak Djoković (čtvrtfinále)
  Roger Federer (vítěz)  Andy Murray (čtvrtfinále)
  Robin Söderling (3. kolo)
  Nikolaj Davyděnko (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Andy Roddick (semifinále)
  David Ferrer (3. kolo)
  Marin Čilić (1. kolo)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Ivan Ljubičić (1. kolo)
  Gaël Monfils (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči získali do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  James Blake
  Mardy Fish
  Robby Ginepri
  Donald Young

Následující hráči postoupili z kvalifikace:
  Benjamin Becker
  Taylor Dent
  Somdev Devvarman
  Alejandro Falla
  Santiago Giraldo
  Denis Istomin
  Florian Mayer

 Významní odhlášení tenisté 
  Juan Martín del Potro (zranění zápěstí)
  Juan Carlos Ferrero (zranění kolene)
  Fernando González (zranění lýtka)
  Albert Montañés
  Jo-Wilfried Tsonga (zranění kolene)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= G Simon
| RD1-score03-1=64
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= M Fish
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= M Berrer
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= T Robredo
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=68

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= R Gasquet
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= M Južnyj
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=1

| RD1-seed09=13
| RD1-team09= J Melzer
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= S Giraldo
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= E Gulbis
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= D Young
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= F Mayer
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=64
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Chardy
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= F Verdasco
| RD2-score01-1=61
| RD2-score01-2=64
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= M Fish
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Berrer
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= R Gasquet
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=13
| RD2-team05= J Melzer
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=65
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= E Gulbis
| RD2-score06-1=68
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=7

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Chardy
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= A Murray
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=63
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= M Fish
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= R Gasquet
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= E Gulbis
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=64
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= A Murray
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=WC
| RD4-team01= M Fish
| RD4-score01-1=67
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=7
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= A Murray
| RD4-score02-1='''7
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=65
}}

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli. Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Max Mirnyj (finále)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinále)
  Julian Knowle /  Andy Ram (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (2. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Cincinnati Masters
Tenis v USA v roce 2010